Дренова може да се односи на:

 Дренова, топоним који води порекло од биљке дрен.
 Дренова ракија, ракија од дрењака

или

Србија:
 Дренова (Пријепоље), насеље у општини Пријепоље, Република Србија
 Дренова (Чајетина), насеље у општини Чајетина, Република Србија
 Дренова (Горњи Милановац), насеље у општини Горњи Милановац, Моравички округ, Република Србија
 Дренова (Брус), насеље у општини Брус, Расински округ, Република Србија
 Велика Дренова, насеље у општини Трстеник, Расински округ, Република Србија
 Мала Дренова, насеље у општини Трстеник, Расински округ, Република Србија
 Дреноглава, насеље у општини Качаник, КиМ, Република Србија

Босна и Херцеговина:
 Дренова (Прњавор), насеље у општини Прњавор, Република Српска, БиХ
 Дренова (језеро), језеро у општини Прњавор, Република Српска, БиХ

Албанија:
 Дренова (Албанија), насеље у Корчанској области, Албанија

Види још 
 Дрен (вишезначна одредница)
 Дрење
 Дреновац
 Дреново
 Дреновци
 Дренак